

Patronyme
 François Ploton-Nicollet (1980), latiniste et philologue français.
 Frédéric Ploton (né en 1968), essayiste français.
 Régis Ploton (1936-1998), homme politique français, sénateur.
 Robert Ploton (1901-1975, prêtre résistant. 
 Romain Ploton, prêtre, aumônier du bataillon Jean Bulle

Homonymie
Homonymie de patronyme